Врховни суд Сједињених Америчких Држава је највиши судски орган у САД. Састоји се од Председника Врховног суда и осам придружених судија. Судије именује Председник Сједињених Америчких Држава а потврђује их Сенат. Судије имају доживотни мандат, а примају плату чија је висина тренутно 223.500 долара годишње за Председника Врховног суда и 213.900 долара годишње за придружене судије. Последњи именовани судија је Елена Кејган, која се придружила Суду 7. августа 2010.

Врховни суд је настао 1789, а у складу са чланом -{III}- Устава САД, у којем стоји да ће „судска власт на простору Сједињених Америчких Држава бити поверена једном Врховном суду“, заједно са нижим судовима које Конгрес може успоставити. Конгрес је организовао Суд исте године, усвајањем Закона о правосуђу из 1789. Овим законом прецизирана је изворна и апелациона надлежност Суда и створено тринаест судских округа, док је број судија фиксиран на шест (председник и пет придружених судија).

Након усвајања Закона о правосуђу, Конгрес је повремено мењао величину Врховног суда. Број чланова је 1801. смањен на пет, а онда 1807. повећан на седам, затим на девет 1837, и на десет 1863. Затим је 1866. број чланова смањен на седам. Године 1869, Конгрес је одредио да Суд сачињава девет судија и тај број је остао до данас. Иако мандат судија Врховног суда траје доживотно, неки напуштају Суд пре смрти: укупно 54 судије су поднеле оставку или су отишли у пензију. Просечна старост новоименованог судије је око 53 године. Историјски гледано, просечна дужина мандата у Суду је мања од 15 година, али је од 1970. просечна дужина мандата порасла на око 26 година.

Списак судија 

 Едвин Стантон је умро пре преузимања дужности.
 Џон Ратлеџ и Чарлс Еванс Хјуз су поднели оставку на место придруженог судије, али су касније именовани за председника Суда. Због тога се два пута појављују на списку.
 Председници Врховног суда су подебљани на списку.

Напомене

Референце 

Врховни суд Сједињених Америчких Држава